Астрономія
 Астролябія — прилад для визначення широти і довготи в астрономії та навігації.
 Призмова астролябія — сучасний астронометричний прилад для визначення географічних координат.

Географія
 Астролябія — затока біля північно-східного узбережжя провінції Маданг, Папуа Нова Гвінея.

Інше
 «Астролябія» — українське книжкове видавництво.
 «Астролябія» () — один з двох кораблів експедиції Ж.-Ф. Лаперуза.
 «Астролябія» — корабель Ж. Дюмон-Дюрвіля.
 Маріам аль-Астурлябі — жінка-астроном, що в 10 столітті в місті Алеппо виробляла астролябії.